Miejscowości w USA:
 Pilot Grove – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Cooper
Gminy w USA:
 Pilot Grove (ang. Pilot Grove Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 Pilot Grove (ang. Pilot Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Montgomery
 Pilot Grove (ang. Pilot Grove Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
 Pilot Grove (ang. Pilot Grove Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cooper
 Pilot Grove (ang. Pilot Grove Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Moniteau